Le Championnat de squash du British Open féminin 2014 est l'édition 2014 du British Open qui se déroule au KC Stadium à Kingston upon Hull du 12 au 18 mai 2014. Nicol David gagne son  British Open, en battant Laura Massaro en finale.

Dotation et points 
En 2014, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 British Open
 British Open masculin 2014
 Saison 2014 de la WSA

Liens externes 

féminin 2014
Compétition de squash à Kingston upon Hull
British Open féminin
Sport en Angleterre en 2014
Sport en mai 2014